Опришківська вулиця (Київ)
 вулиця Опришківська (Львів)